

Persone
 Kobayakawa Hideaki – militare giapponese
 Kobayakawa Hidekane – samurai giapponese
 Kobayakawa Takakage – militare e daimyō giapponese

Altro
 Clan Kobayakawa – clan di samurai del Giappone feudale
 Sena Kobayakawa – protagonista del manga e anime Eyeshield 21